Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Federico Browne e Dominik Hrbatý 7-5, 63-7, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Pála /  David Škoch (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (Campioni)

 Todd Perry /  Thomas Shimada (semifinali)
 Federico Browne /  Dominik Hrbatý (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2003